La següent llista d'arquitectes dones no és exhaustiva i inclou arquitectes de tot el món.

Referències 

Arquitectes

Arquitectes